Fingerlos ist der Familienname folgender Personen:

 Matthäus Fingerlos (1748–1817), österreichischer katholischer Theologe
 Rafael Fingerlos (* 1986), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Ursula Fingerlos (* 1976), österreichische Snowboarderin